County-klasse kan verwijzen naar:

County-klasse (torpedobootjager), een Britse scheepsklasse van geleide-wapen torpedobootjagers.
County-klasse (kruiser), een Britse scheepsklasse van zware kruisers.
County-klasse locomotieven, locomotief klasse gebouwd tussen 1904-1912 en 1945-1947.
County-klasse (patrouilleschip), een Jamaicaanse scheepsklasse van patrouilleschepen.